Tambon Huai So (Thai: เชียงของ) is een tambon in de amphoe Chinag Khong in de changwat Chiang Rai. De tambon telde in 2005 12.239 inwoners en bestaat uit 23 mubans.

Tambon Huais So is een Thesaban Tambon. Vanaf 1995 was het een TAO, maar in 2007 werd de tambon een reguliere Thesaban Tambon.

Mubans
De tambon bestaat uit de volgende 23 mubans:

Tambon van Chiang Rai